SMT kan syfta på
 Skolornas matematiktävling, en matematiktävling för gymnasieelever
 Smålands-Tidningen, en dagstidning
 Svensk Motortidning, en svensk motortidning
 Shin Megami Tensei, en datorspelsserie
 Shin Megami Tensei, det första spelet i serien
 silvermynt, i uttrycket "daler silvermynt" förkortat till "dal. smt."